Wildflower nebo Wildflowers může znamenat:

 Wildflower (album, Hank Crawford) – album saxofonisty Hanka Crawforda z roku 1973
 Wildflower (album, Sandy Lam) – album zpěvačky Sandy Lam z roku 1991
 Wildflowers (album, Tom Petty) – album hudebníka Toma Pettyho z roku 1994
 Wildflower (album, Sheryl Crow) – album zpěvačky Sheryl Crow z roku 2005
 Wildflower (album, Lauren Alaina) – album zpěvačky Lauren Alaina z roku 2011
 Wildflowers (album, Judy Collins) – album zpěvačky Judy Collins z roku 1967
 Wildflowers (album, Cassandra Vasik) – album zpěvačky Cassandry Vasik z roku 1991
 Wildflowers (album, Jonathan Byrd) – album hudebníka Jonathana Byrda z roku 2001